El término colonia puede referirse en esta enciclopedia:

Biología 
 a una colonia, un grupo de seres vivos organizados bajo bases cooperativas;
 a Colonia, un género de aves paseriformes;

Ciencias sociales 
 a una colonia administrativa, una unidad administrativa;
 a una colonización, la población u ocupación de un espacio (previamente vacío o habitado); 
 al colonialismo, la influencia o dominación de un país por parte de otro más poderoso, y a la historia de dicha influencia;
 a una colonia, cada uno de los barrios en algunas ciudades de América (especialmente en México);

Cine y televisión 
 a Colonia V, una película de terror y de ciencia ficción canadiense del 2013, dirigida por Jeff Renfroe;
 a La colonia, una serie de televisión chilena;
 a Colonia, una película protagonizada por Emma Watson y basada en Colonia Dignidad, un centro de reclusión en el golpe militar chileno;

Deporte 
 al Club Deportivo Colonia, una institución deportiva de Juan Lacaze, Uruguay;
 al F. C. Colonia, una institución deportiva de Colonia, Alemania;
 al Club Plaza Colonia de Deportes, un club de fútbol de Colonia del Sacramento, Uruguay;

Historia 

 a las colonias fenicias, las ciudades fundadas por los fenicios a lo largo del Mediterráneo;
 a las colonias griegas, las ciudades fundadas por los griegos procedentes de una polis de la Antigua Grecia;
 a las colonias romanas, las ciudades que dentro del Imperio romano poseían un mayor estatus político;
 a la colonización europea de América, el proceso de ocupación de América por potencias europeas; 
 a la colonización española de América, el proceso de ocupación de América por España;
 a La Colonia, el período de la historia de Chile entre 1601 y 1810;
 a la Colonia, nombre coloquial con que se conoce al virreinato de Nueva España, es decir, el periodo colonial mexicano;
 a La Colonia, el período de la historia de Venezuela entre 1550 y 1810;
 a la colonización de África, el proceso de ocupación de África por potencias europeas;
 a la colonización de Asia, el proceso de ocupación de parte de Asia por potencias extranjeras;
 a la colonización de Oceanía, el proceso de ocupación de Oceanía por potencias extranjeras;
 a los imperios coloniales, los imperios formados mediante la anexión de colonias;
 a las colonias españolas, los territorios anexados por el Imperio Español;
 a las colonias portuguesas, los territorios anexados por el Imperio Portugués;
 a las colonias francesas, los territorios anexados por el Imperio Colonial Francés;
 a las colonias británicas, los territorios anexados por el Imperio Británico;
 a las colonias neerlandesas, los territorios anexados por el Imperio colonial neerlandés;
 a las colonias belgas, los territorios anexados por el Imperio colonial belga;
 a las colonias danesas, los territorios anexados por el Imperio colonial danés.

Localidades y divisiones administrativas

En América

México
 a una colonia, el nombre genérico que recibe cada uno de los barrios en la mayoría de las ciudades;

Argentina
 a La Colonia, una localidad en Mendoza;
 al Departamento Las Colonias, una división administrativa de la Provincia de Santa Fe;

Uruguay
 a Colonia, uno de los departamentos en los que se divide el país;
 a Colonia del Sacramento, capital del departamento de Colonia;

Estados Unidos
 a Colonia, una ciudad del estado de Nueva Jersey;

En Europa

Alemania
 a Colonia (Köln, en alemán), una ciudad;
 a Región Colonia/Bonn (Region Köln/Bonn, en alemán), un aglomerado urbano alrededor de Colonia;
 a Región de Colonia (Regierungsbezirk Köln, en alemán), una región;

España
 a La Colonia, pedanía de San Roque;

En Oceanía

Estados Federados de Micronesia
 a Colonia, una ciudad;

Vías de tránsito 
 a la Calle Colonia, una arteria vial de Buenos Aires, Argentina;
 a la Calle Colonia, una arteria vial de Montevideo, Uruguay;

Nombres comerciales 
 al agua de Colonia, la marca registrada de perfume más antigua del mundo, proveniente de esa ciudad alemana;

Personas 
 a Juan de Colonia (ca. 1410–1481), un arquitecto alemán;
 a Simón de Colonia (ca. 1450-1511), un arquitecto y escultor español;
 a Francisco de Colonia (ca. 1470-1542), un arquitecto y escultor español;

Religión 
 al Arzobispado de Colonia, una división administrativa de la Iglesia Católica en Alemania.